Frei Martinho Penido-Burnier (Juiz de Fora, 1919 — São Paulo, 7 de janeiro de 1971) foi um frade brasileiro.

Biografia
Aos 17 anos entrou para a ordem dos Dominicanos, na França, onde fez o noviciado e os estudos de filosofia e teologia em Santo Máximo, ordenando-se sacerdote em 1941. Fez os estudos bíblicos em Jerusalém, licenciando-se em Sagrada Escritura. Regressando ao Brasil, dedicou-se ao ensino em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, onde lecionava na Universidade Católica e no Colégio de São Bento. Durante vários anos foi redator religioso de "O Diário" de Belo Horizonte, assim como manteve programas de rádio e TV na capital mineira.

Naturais de Juiz de Fora
Padres católicos do Brasil
Religiosos da Ordem dos Dominicanos